Potkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Potkusaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Potkusaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Potkusaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar